Claude-Henri Rocquet
 Jacques Rocquet